Bai'anba (kinesiska: 百安坝, 百安坝街道) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 220 kilometer nordost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Bai'anba är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Wanxian,  km nordväst om Bai'anba. Runt Bai'anba är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina